Гран-при Монако 1961 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1961 года. Автогонки прошли 14 мая 1961 года на трассе Монте-Карло.

Этот Гран-при стал первым, в котором участвовали автомобили новой формулы с объёмом двигателя 1,5 литра. «Купер» и «Феррари» сохранили прошлогодние составы гонщиков, в то время как расширившая свою гоночную программу Porsche приняла в свои ряды экс-гонщиков BRM Йо Бонниера и Дэна Герни, а Джон Сёртис пересел из заводского «Лотуса» в частный «Купер» команды Реджа Парнелла. На тренировке попали в аварии гонщики «Лотуса» Джим Кларк и Иннес Айрленд, для последнего вылет с трассы закончился переломом ноги и пропуском гонки. Стирлинг Мосс, на машине которого для улучшения охлаждения кокпита были сняты боковые обтекатели, выиграл борьбу с Ричи Гинтером за первое место и одержал победу в гонке. Стартовавший третьим Джим Кларк был вынужден дважды заезжать на пит-стоп и в итоге финишировал за пределами очковой зоны.

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 Статья о гонке на sports.ru
 

Гран-при Монако